Claiborne County er navnet på flere counties i USA:

 Claiborne County, Mississippi
 Claiborne County, Tennessee

Se også 

 Claiborne Parish, Louisiana